

Села 
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район, Миколаївська сільська рада)
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район, Ордо-Василівська сільська рада)